«Пятнадцатилетний капитан» — экранизации одноимённого романа Жюля Верна:
 1945 Пятнадцатилетний капитан (фильм, 1945) 
 1974 Пятнадцатилетний капитан (фильм, 1974) Un capitán de quince años 
 1986 Капитан «Пилигрима» (фильм)